Wood hace referencia a varios artículos:

Fabricación y materiales
 Cristal de Wood, filtro de luz usado en las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial;
 Metal de Wood, aleación;

Ficción
 Ed Wood (película)
 The Wood, carta ficticia del anime Cardcaptor Sakura;

 Música 
 «Choppin' Wood», canción del músico Van Morrison;
 «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)», canción de los Beatles;
 Songs from the Wood, álbum de la banda de rock progresivo Jethro Tull;

 Personas 
 Chris Wood (1991-), futbolista neozelandés;
 Robin Wood (1944-2021), guionista de historietas paraguayo;
 William Wood (1745-1808), botánico inglés;
 Roy Wood (1946-), músico británico;
 Ronnie Wood (1947-), músico británico;

 Toponimia 
  en Estados Unidos 
 Condado de Wood
 Wood (Carolina del Norte), comunidad;
 Wood (Dakota del Sur), localidad;
 Wood (Wisconsin), localidad;

en Irlanda 
 Wood Quay, antiguo asentamiento vikingo en Dublín;
 Clongowes Wood College, colegio de Irlanda.